Denumirea de Listeț se poate referi la una din următoarele localități din Bulgaria:

 Listeț, un sat în comuna Ruen, regiunea Burgas;
 Listeț, un sat în comuna Glavinița, regiunea Silistra.